Bachelor of Applied Science
 Belgisch Arbitragehof voor de Sport